

Localidades
Presque Isle (Maine)
Condado de Presque Isle

Outros
24779 Presque Isle

Desambiguação